Noms et prénoms égyptiens dans l'Antiquité : 
A à G - 
H à K - 
M et N - 
O à Z

M

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Maâkhérou || U2:Aa11 P8 G43 || Mȝˁ-ḫrw || ||
|-
| Maâkhérourê || N5 U2:Aa11:D36 P8 G43 || Mȝˁ-ḫrw-Rˁ || align="center" |  || Amenemhat 
|-
|  ||   || || ||
|-
| Manéthéo ||   || || ||
|-
| Manéthon ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Mâsou || G17:D36 S29 Z7:Z5 || M-ˁ-sw || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Médjès || G17 I10 S29 T30 A40 || Mḏs || align="center" |  || litt. Tranchant, nom d'un génie funéraire
|-
| Medouka ||   || || ||
|-
| Méhou || G17 V22 G43 || Mḥw || ||
|-
| Méhy || Aa15:D36 F18:Y1 M17 M17 A1 || Mḥy || || abréviation de Jmn-m-ḥb, Amenemheb
|-
| Meidoun ||   || || ||
|-
| Mekhenrê ||   || || ||
|-
| Méketrê ||   || || ||
|-
| Mémi || G17 G17 M17 || Mmj || ||
|-
| Mémi le Noir || G17 G17 M17 I6 A1 || Mmj Km || ||
|-
| Memna ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Mengébet ||   || || ||
|-
| Menkaourê || N5:Y5 D28*D28:D28 || Mn-kȝ.w(=f)-Rˁ || align="center" |  || litt. c'est un aux ka durables, Rê, Mykérinos,  de la 
|-
| Menkhépérourê || N5:Y5 L1:Z2 || Mn-ḫprw-Rˁ || align="center" |  || Thoutmôsis 
|-
| Menkhéperrê || N5 Y5 L1 || Mn-ḫpr-Rˁ || align="center" |  || Thoutmôsis ,  de la , Piânkhy
|-
|  || N5:Y5 L1 S29 N35:D58 || Mn-ḫpr-Rˁ-snb || ||
|-
| Menkourê ||   || || ||
|-
| Menmaâtrê || N5 C10A Y5 || Mn-Mȝˁ.t-Rˁ || align="center" |  || Séthi 
|-
| Menmaâtrê Sétepenptah || N5 C10A C19 Y5 U21:N35 || Mn-Mȝˁ.t-Rˁ Stp-n-Ptḥ || align="center" |  || Ramsès 
|-
| Menna ||   || || ||
|-
| Menpéhtirê || N5 Y5 F9 X1:X1 || Mn-pḥty-Rˁ || align="center" |  || Ramsès 
|-
| Menthouhotep ||   || || ||
|-
| Mentjouemheb || Y5:N35:V13 G43 V28 D58 W4 A1 || Mnṯw-m-ḥb || || litt. Montou est en fête !
|-
| Mérenptah ||   || || ||
|-
|  || N5 U6 D21:N35 || Mr(w)-n-Rˁ || align="center" |  || Nemtyemsaf , fils de Méryrê,  de la 
|-
| Méréptahankmérirê ||   || || ||
|-
| Mérérou || U7:D21:D21 A2 A1 || Mrr(w) || || litt. celui qui est aimé
|-
| Mérérouka || U7:D21:D21 G43 D28 || Mrr-kȝ || ||
|-
| Meriay ||   || || ||
|-
| Mersou || U7:D21 A2 A1 M23 G43 A1 || Mr-sw || ||
|-
| Méritéti ||   || || ||
|-
| Mérit || U6-D21:X1-B1 || Mr(j).t || || 
|-
| Mérou || U7:D21 E23 Z7 A1 || Mrw || ||
|-
|  || U7:D21 M17 M17 A1 || Mry || ||
|-
| Meryibrê-Khéty ||   || || ||
|-
| Mérykhoufou || Aa1 G43 I9 G43 U6 M17 M17 A1 || Mry-Ḫwfw || || litt. celui que Khéops a aimé
|-
| Méryrê || N5 U7 M17 M17 || Mry-Rˁ || align="center" |  || Pépi ,  de la 
|-
| Mesphres ||   || || ||
|-
| Méten ||   || || ||
|-
| Methethi ||   || || ||
|-
| Metoufer ||   || || ||
|-
| Min || R22:R12 || Mn || ||
|-
| Min || C8 || Mnw || align="center" |  || dieu d'Akhmîm et de Coptos
|-
| Min le Coptite || R22:R12 V33 D58 X1 G4 O49 || Mnw Gbtyw(y) || align="center" |  ||
|-
| Mineptah || C19 C10A N36:N35 R4:D2*Z1 || Mr-n-Ptḥ Ḥtp-ḥr-Mȝˁ.t || align="center" |  || Mineptah, Baenrê
|-
| Minnakht || R22:R12 N35:M3:Aa1*X1 || Mn-nḫt || ||
|-
| Mipou || G20 Q3 G43 A1 || M(j)-pw || || litt. qui est-ce ?
|-
| Mnévis || U7:D21 G36:O5 E1 || Mr-wr || align="center" |  || taureau sacré d'Héliopolis
|-
| Montou || Y5:N35 X1 Z7 G7 || Mntw || align="center" |  || dieu de Thèbes, maître des temples de Médamoud, Tôd, Erment, dieu de la guerre
|-
| Montouemhat || Y5:N35:X1 G43 G17 E23:X1*Z1 || Mntw-m-ḥȝt || ||
|-
| Montouhotep || Y5:N35 X1:Z7 R4 X1:Q3 A1 || Mntw-ḥtp || ||
|-
| Montouhotep || Y5:N35 V13:G43 R4:X1*Q3 || Mnṯw-ḥtp || align="center" |  || Montouhotep  à , rois de la 
|-
| Mosé / Mès || F31 S29 || Ms || || litt. l'enfant
|-
| Mycérinus ||   || || ||
|-
| Mykérinos ||   || || ||
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Maât || U1:Aa11 D36:X1 C10 || Mȝˁ.t || align="center" |  || déesse de la vérité, la justice, l'harmonie universelle, incarnant la règle, la loi
|-
| Maâtkarê || N5 C10 D28 || Mȝˁ.t-kȝ-Rˁ || align="center" |  || Hatchepsout
|-
| Méhényt || V22:N35 M17 M17 X1 I12 || Mḥnyt || align="center" |  || litt. celle qui s'enroule, personnification divine de l'uræus au front du roi ou du dieu-soleil
|-
| Mehyt || V22 M17 M17 X1 P5 B1 || Mḥy.t || align="center" |  || déesse-lionne de This, personnifiant le vent du nord
|-
| Ménât || Y5:N35 D36:X1 B5 || Mnˁ.t || || litt. la nourrice
|-
| Menhouai ||   || || ||
|-
| Méréret || U7:D21 D21:X1 A2 B1 || Mrr(w).t || || litt. celle qui est aimée
|-
| Mereretséger || U7:D21 D21 S29 W11:D21 B1 || Mrr(w.t)-Sgr || align="center" |  || litt. celle qui aime le silence, déesse d'une partie de la nécropole thébaine
|-
|  || U6 S29 S34 || Mr-s-ˁnḫ || align="center" |  || épouse de Khéphren
|-
| Méret || U6 D21:X1 A2 B1 || Mr.t || ||
|-
|  || M17 Y5:N35 U6 M17 M17 X1 B1 || Mryt Jmn || || litt. aimée d'Amon
|-
|  || p:t-H-C19 U6 M17 M17 X1 B1 || Mryt Ptḥ || || litt. aimée de Ptah
|-
| Méséhet || F31 S29 V28 I5:X1 B1 || Msḥ.t || || litt.  la crocodile
|-
| Meskhenet || F31 S29 Aa1:N35 X1:O39 I12 || Msḫn.t || align="center" |  || déesse de la naissance, personnification des briques de l'accouchement
|-
| Mésyt || F31 S29 M17 M17 X1 B1 || Ms.yt || || litt. celle qui a été mise au monde
|-
| Mieret || G17 D54 D21:X1 B1 || M(j)-(j)r=t || || litt. viens donc !
|-
| Mikèt || W19 M17 V31:X1 B1 || M(j)-k(y).t || || litt. elle est comme une autre !
|-
| Mountnadjme ||   || || ||
|-
| Mout || X1 G15 || Mw.t || align="center" |  || déesse de Thèbes, parèdre d'Amon à Karnak
|-
| Mouttouy ||   || || ||
|-
| Myt || W19 M17 M17 X1 E13 || My.t || ||
|-
|}

N

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Nakhebou ||   || || ||
|-
| Nakht || N35:M3:Aa1*X1 A1 || Nḫt || ||
|-
| <Nakht>nebtepnéfer || V30:D1:Z1 F35 || <Nḫt>-nb-tp-nfr || align="center" |  || nom d'Horus d'Antef ,  de la 
|-
| Nakhti ||   || || ||
|-
| Nakhy ||   || || ||
|-
| Narmer ||   || || ||
|-
|  || V30 M17 Y5:N35 A1 || Nb(=j)-Jmn || || litt. c'est mon seigneur, Amon
|-
| Nebmaâtrê ||   || || ||
|-
| Nebhépet || V30 P8 X1:Z1 A1 || Nb-ḥ(ȝ)p.t || || litt. c'est le seigneur de la rame
|-
| Nebhépetrê || N5:V30 P8 || Nb-ḥ(ȝ)p.t-Rˁ || align="center" |  || litt. Rê est le seigneur de la rame, nom de couronnement de Montouhotep ,  de la 
|-
| Nebipousenouséret || V30:Q3 G43 F12 S29 D21:X1:O4:N35 A1 || Nb(=j)-pw-S-n(y)-Wsr.t || || litt. c'est mon seigneur, Sésostris
|-
| Nébit ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Nebkaenrê || N5:V30 D28:N35 || Nb-kȝ-n-Rˁ || align="center" |  || Psammétique 
|-
| Nebkaourê || N5:S12 D28:D28*D28 || Nbw-kȝw-Rˁ || align="center" |  || Amenemhat 
|-
| Nebkaourê || N5 V30 D28*Z1:Z2 || Nbw-kȝw-Rˁ || align="center" |  || Khéty 
|-
| Nebkeb ||   || || ||
|-
| Nebkhéperrourê || N5 L1:Z2 V30 || Nb-ḫprw-Rˁ || align="center" |  || Toutânkhamon
|-
| Nebmaâtrê || N5 C10A V30 || Nb-Mȝˁ.t-Rˁ || align="center" |  || Amenhotep 
|-
| Nebmaâtrê Meriamon || N5 C12A C10A N36:V30 || Nb-Mȝˁ.t-Rˁ Mr-Jmn || align="center" |  || Ramsès 
|-
| Nebmehyt || nb:V22-H-i-i-P5:V1*Z2 || || ||
|-
| Nebmertouf ||   || || ||
|-
| Nebnefer ||   || || ||
|-
| Nebnoufer ||   || || ||
|-
| Néboukaourê || N5:S12 D28:Z2 A1 || Nbw-kȝw-Rˁ || ||
|-
| Nebpéhtirê || N5:V30 F9 X1:X1 || Nb-pḥty-Rˁ || align="center" |  || Ahmosis 
|-
| Nebpou || V30 A1 Q3 G43 A1 || Nb(=j)-pw || || litt. c'est mon seigneur
|-
| Nebrê ||   || || ||
|-
| Nebsen || V30 S29 N35:Z2 A1 || Nb=sn || || litt. c'est leur seigneur
|-
| Nebsény || V30:O34:N35 M17 M17 A52 || Nb-sny || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
|  || N35:M3:Aa1*X1:D40 V30:X1:I9 || Nḫt-nb=f || align="center" |  || Nectanébo  (Khéperkarê)
|-
| Nectanébo aimé d'Amon-Rê || C12 C1 D40:G5 W4:U7 || Nḫt-Ḥr-ḥb Mr-Jmn-Rˁ || align="center" |  || Nectanébo  (Senedjemibrê Sétepenamon)
|-
| Nédjemger || M29 Aa15:Y1 W11:D21 A2 || Nḏm-gr || ||
|-
| Néfer || F35 I9:D21 || Nfr || || litt. le beau
|-
| Néferempet ||   || || ||
|-
| Néfret || F35-I9:D21-B1 || Nfr.t || || litt. la belle
|-
| Néferhébef || F35 I9:D21 V28 D58 W3:I9 || Nfr-ḥb=f || ||
|-
| Néferher ||   || || ||
|-
| Néferherptah || F35 D2:Z1 Q3:X1 V28 A40 A1 || Nfr-ḥr-Ptḥ || || litt. c'est un c'est beau [son] visage, Ptah
|-
|  || F35 R4:X1*Q3 S29 || Nfr-ḥtp=s || ||
|-
|  || F35 I9:D21 R4:X1*Q3 Z7:Y1 || Nfr-ḥtp || ||
|-
| Néferibrê || N5 F35 F34 || Nfr-jb-Rˁ || align="center" |  || Psammétique 
|-
| Néferiretenès || F35 D4:X1:N35 S29 A1 || Nfr(=w)-jr(w).t~n=s || || litt. c'est beau, ce qu'elle a fait !
|-
|  || N5:F35 D21:D4 D28 || Nfr-jr-kȝ-Rˁ || align="center" |  || Kakaï
|-
| Néferka ||   || || ||
|-
|  ||   || Nfr-kȝ-Mn || align="center" |  || litt. Min embellit le ka
|-
|  || N5 F35 D28 || Nfr-kȝ-Rˁ || align="center" |  || Pépi  ; Chabaka
|-
| Néferkarê-Iimerou ||   || || ||
|-
| Néferkarê-Sétepenrê || C1 F35:D28 N5:U21:N35 || Nfr-kȝ-Rˁ Stp-n-Rˁ || align="center" |  || Ramsès 
|-
| Néferkhépérourê Ouaenrê || N5 F35 L1:Z2 N5 T21:N35 || Nfr-ḫprw-Rˁ || align="center" |  || Amenhotep  / Akhénaton
|-
|  || nfr I9:D21 U2:Aa11 D36:X1*Z5 || Nfr-Mȝˁ.t || || vizir de Snéfrou
|-
| Néferrenpet ||   || || ||
|-
| Néfersechemptah || Q3:X1 V28 F35 S29 T32 G17 || Nfr-sšm-Ptḥ || ||
|-
| Néferséchemrê || D21:D36 F35 S29 T32 G17 || Nfr-sšm-Rˁ || ||
|-
| Néfertemkhourê || N5 F35 X1:U15 Aa1:G43 || Nfr-(ˁj)tm-ḫw-Rˁ || align="center" |  || Taharqa
|-
| Néfertoum || F35 I9:D21 X1:U15 A40 || Nfr-tm || align="center" |  || dieu-fleur de lotus d'où sorti le soleil ; dieu de la triade memphite ; fils de Ptah et de Sekhmet
|-
| Néferty || F35 I9:D21 X1:Z4 Y1:A1 || Nfrty || ||
|-
| Néferyhotep || F35 G43 Z4 R4:X1*Q3 A1 || Nfr-{w}-y-ḥtp || || litt. c'est bon, la paix !
|-
| Néfrou ||   || || ||
|-
| Néhebkaou || G21 V28 D58 Z9 D30 || Nḥb-kȝw || align="center" |  || litt. celui qui accorde les kȝw, c'est-à-dire la force vitale et la nourriture ; dieu-serpent
|-
| Néhemaouy || N35:N41 G17 D36 V4 G1 M17 M17 || Nḥm-ˁwȝy || ||
|-
| Néhésy || G21 V28 S29 A1 || Nḥs(y) || || litt. le Nubien
|-
| Néhy || G21 V28 M17 M17 A1 || Nḥy || || litt. celui qui a été demandé
|-
|  || N35 E1 G43 || N-kȝw || align="center" |  || Nékao  (Ouhemibrê)
|-
| Nekhthorheb ||   || || ||
|-
| Nemtynakht || G7:X1*Z4 A24 A1 || Nmty-nḫt || ||
|-
| Nen || D35:N35 || Nn || || litt. c'est inexistant !
|-
| Nendéirekhtouef || D35:N35 D36 D21:Aa1 X1 G43 I9 || Nn-d(=j)-rḫ=tw=f || || litt. je ne permettrai pas qu'on apprenne à le connaître !
|-
| Néneksou || N35:N35:V31 M23 G43 A1 || Nnk-sw || || litt. il m'appartient !
|-
| Nenitef || D35:N35 M17 X1:I9 A1 || Nn-jt(=f) || || litt. il n'a pas de père !
|-
| Nenmoutef || D35:N35 X1 G17 I9 A1 || Nn-m(w)t=f || || litt. il ne mourra pas
|-
| Nenoferkaptah ||   || || ||
|-
| Nenrenef || D35:N35 D21:N35 I9 A1 || Nn-rn=f || || litt. il n'a pas de nom ! ; nom attribué à une personne dont on ignorait le nom réel
|-
| Nensémekhtouef || D35:N35 S29 G17 Aa1:X1 G43 I9 A1 || Nn-smḫ=tw=f || || litt. il ne sera pas oublié
|-
| Nephéritis ||   || || ||
|-
| Népri || N35:Q3:D21 M17 M33A || Nprj || align="center" |  || dieu-blé
|-
|  ||   || || ||
|-
| Nèshenou ||   || || ||
|-
| Nésouimen || M17 Y5:N35 N35:F20 M23 G43 A1 || N(y)-sw-Jmn || || litt. il appartient à Amon
|-
| Nésoumontou || Y5:N35:V13 G43 N35:F20 M23 G43 || N(y)-sw-Mnṯw || || litt. il appartient à Montou
|-
| Nespakashouti ||   || || ||
|-
| Nespaqachouty ||   || || ||
|-
|  ||   || || ||
|-
| Néterimou ||   || || ||
|-
| Néthi ||   || || ||
|-
| Néterieniemdjou || R8 Z1 A1 N35 G17 N26 A1 || Nṯr=j-n(=j)-m-ḏw || || litt. mon dieu est pour moi une montagne !
|-
| Nétjeripouptah || R8 Q3 G43 Q3:X1 V28 A1 || Nṯr(=j)-pw-Ptḥ || || litt. c'est mon dieu, Pthah
|-
| Niânkhkhnoum || W9 N35 S34 A1 || N(y)-ˁnḫ-ḫnmw || || litt. la vie est à Knoum
|-
| Nineter ||   || || ||
|-
| Niouikhoufou || G43 Aa1:I9 G43 N35:W24 G43 A1 || N(y)-wj-Ḫwfw || || litt. j'appartiens à Khéops
|-
| Niouserrê || N5:N35 F12 S29 D21 || N(y)-wsr-Rˁ || align="center" |  || 
|-
| Nisou || N35:F20 M23 G43 A1 || N(y)-sw || || abréviation de N(y)-sw-Ptḥ, litt. il appartient à Ptah 
|-
| Nofret ||   || || ||
|-
| Noun || W24*W24*W24:N1 || Nwn || align="center" |  || l'océan primitif, élément existant avant la création du monde
|-
| Nourethep ||   || || ||
|-
| Nymaâtrê || N5:N35 U4 D36:X1 || N(y)-Mȝˁ.t-Rˁ || align="center" |  || litt. Maât appartient à Rê, Amenemhat ,  de la 
|-
| Nyptah || Q3:X1 V28 N35 A1 || N(y)-Ptḥ || || litt. celui de Ptah
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Nakht la femme || N35:M3:Aa1*X1 N41:X1 B1 || Nḫt(t) ḥm.t || ||
|-
| Nakhtmouterou || D40 G14 D21:G47 Z3 B1 || Nḫt(=w)-Mw.t-r=w || || litt. c'est plus fort qu'eux, Mout !
|-
| Nani ||   || || ||
|-
| Naphret ||   || || ||
|-
| Nébet || N35:V30 D58 X1 || Nb.t || ||
|-
| Nébet-Nennésout || V30:X1 M23 X1:N35 A17 N35:N35:O49 B1 || Nb.t-Nn-n(y)-sw.t || ||
|-
| Nébetiemnébou || V30:X1 A1 G17 S12 B1 || Nb.t=j-m-Nbw || || litt. ma maîtresse est l'Or ! = Hathor
|-
| Nébetit || V30:X1 M17 X1:I9 B1 || Nb.t-jt || || litt. maîtresse du père
|-
| Nébouemhat || S12:N33:Z2 G17 F4:X1 B1 || Nbw-m-ḥȝ.t || ||
|-
| Nedjémet ||   || || || litt. la douce
|-
| Neith || N35:X1 C187 || N.t || align="center" |  || déesse de Saïs
|-
| Néferâbet || F35 I9:D21 D36 D58 X1:Z5 Y1:Z2 || Nfr(t)-ˁb.t || ||
|-
| Néféret || F35 I9:D21:X1 B1 || Nfr.t || || litt. la belle
|-
| Néferetounenès || F35 D21:X1 E34:N35:N35 S29 B1 || Nfr.t-wnn=s || || litt. la belle existe !
|-
| Néferménedj || F35 D27:Z1 B1 || Nfr-mnḏ(=s) || || litt. celle à la belle poitrine
|-
|  || F35-F35-F35 || Nfr.w || || beauté
|-
| Néferrenpet || F35 I9:D21 M4 X1:Z1 || Nfr-rnp.t || ||
|-
| Néfertari Mérenmout || X1 G14 F35 M17 D21:Z4 N35 U6 || Nfr(t)-jry Mr-n-Mwt || align="center" |  || épouse de Ramsès 
|-
| Néfertiti || F35 I9:D21:X1 M18 M17 Z4:D54 U33 M17 || Nfr.t jy=tj || || litt. la belle est venue
|-
| Néfertiti || X1:N35:N5 M17 F35 F35 F35 F35 F35 M18 X1:Z4 B1 || Nfr(=w)-Jtn Nfr.t-jy=tj || align="center" |  || épouse d'Akhénaton
|-
| Negmet Em Beth ||   || || ||
|-
| Néheteni || G21 V28 X1 A2 N35:A1 B1 || Nḥ(w).t~n=j || || litt. celle que j'avais demandée
|-
| Nehmetâouay || N35:N41 G17 D40:X1 D36 V4 A1 M17 M17 || Nḥmt-ˁwȝy || align="center" |  || litt. celle qui défend le spolié, déesse d'Hermopolis associée à Thot
|-
| Neith ||   || || ||
|-
| Nekhbet || M22 D58 W24:X1 G14 || Nḫb.t || align="center" |  || déesse vautour, du Sud
|-
| Nendéisy || D35:N35 D36:A1 S29 Z4 B1 || Nn-d(=j)-s(.y) || || litt. je ne la laisserai pas
|-
| Néphérouré ||   || || ||
|-
| Nephthys || V30:X1 O6 X1:O1 G7 || Nb.t-Ḥw.t || align="center" |  || déesse sœur d'Isis et épouse de Seth
|-
| Nesikhonsou ||   || || ||
|-
| Néthi ||   || || ||
|-
| Netmout || G14:X1 N35:X1 B1 || N(y).t-Mw.t || || litt. celle de Mout
|-
|  ||   || || ||
|-
|  || n:ns:z-Z4:Y1-t-A-nb:t-i-S:r-rw-n:n:n-Z92 || Ns(y)-t3-nb.t-jšrw || || litt. appartenant à la dame de l'isherou
|-
| Nitocris || N35:X1*Z5 M17 N29:D21 X1:Z4 G7 || Nt-Jqrty || align="center" |  || Nitocris, fin 
|-
| Nofret ||   || || ||
|-
| Noubkhas ||   || || ||
|-
| Nout || W24*X1:N1 B1 || Nw.t || align="center" |  || déesse ciel, sœur de Geb
|-
|}

Index égyptologique